Glass est le mot anglais pour .

Patronyme 

 Alan Glass (1932-2023), artiste multidisciplinaire québécois ;
 Alice Glass (née en 1988), chanteuse et parolière canadienne ;
 Alisha Glass (née en 1988), joueuse de volley-ball américaine ;
 Andrea Glass (née en 1976, joueuse de tennis allemande ;
 Ann-Gisel Glass (née en 1964), actrice française ;
 Bernhard Glass (né en 1957), lugeur allemand ;
 Carter Glass (1858-1956), homme politique américain ;
 David Glass (1935-2020), homme d'affaires américain ;
 Everett Glass (1891-1966), acteur américain ;
 Gaston Glass (1899-1965), acteur, assistant réalisateur et directeur de production américain ;
 Gerald Glass (né en 1967), joueur de basket-ball américain ;
 Hiram Bentley Glass (1906-2005), philosophe et biologiste américain ;
 Harry Glass (1930-1997), sauteur à ski allemand ;
 Henry Glass (né en 1953), sauteur à ski allemand ;
 Hugh Glass (1780-1833), trappeur américain protagoniste du film Le Revenant ;
 Ira Glass (né en 1959), journaliste et animateur de radio américain ;
 Jeff Glass (né en 1985), joueur de hockey sur glace professionnel canadien ;
 Jimmy Glass (né en 1973), footballeur anglais ;
 Julia Glass (née en 1956), écrivaine américaine ;
 Kimberly Glass (née en 1984), joueuse de volley-ball américaine ;
 Leslie Glass (née en 1945), écrivaine américaine ;
 Max Glass (1881-1965), scénariste et producteur de cinéma australien ;
 Najee Glass (né en 1994), athlète américain ;
 Ned Glass (1906-1984), acteur américain, d'origine polonaise ;
 Noah Glass (1981-), développeur américain, impliqué dans Twitter ;
 Paul Glass (né en 1934), compositeur suisse d'origine américaine ;
 Philip Glass (né en 1937), musicien et compositeur américain ;
 Robert Glass (1939-1993), ingénieur du son américain ;
 Ron Glass (1945-2016), acteur américain ;  
 Rose Glass  (1990-), réalisatrice britannique ;  
 Stephen Glass (né en 1972), journaliste américain ;  
 Tanner Glass (né en 1983), joueur de hockey sur glace canadien ;  
 William Glass (1786-1853), administrateur britannique ;
  (1903-1982), photographe anglo-hongrois ;

personnages fictifs
 Arlo Glass, personnage de la série 24 heures chrono ;
 famille Glass, personnages de J. D. Salinger.

Toponyme 
 Glass Mountains, région de l'Oklahoma
 Glass, rivière sur l'île de Man
 Glass Beach, plage de Fort Bragg en Californie
 (32564) Glass, astéroïde de la ceinture d'astéroïdes

Œuvres 

 Glass, album de John Illsley ;
 , album live de Ryuichi Sakamoto et Alva Noto sorti en 2018 ;
 Glass, film de M. Night Shyamalan sorti 2019, suite de Incassable et de Split.

Autres 
 Glass-Steagall Act
 Glass Tiger, un groupe de musique rock canadien
 Asahi Glass, compagnie japonaise dans l'industrie du verre
 Castle of Glass, chanson de Living Things du groupe Linkin Park
 Tower of Glass, titre original de La Tour de verre de Robert Silverberg
 The Glass Menagerie, titre original de La Ménagerie de verre, première pièce de Tennessee Williams, qui donna lieu à deux adaptations cinématographique par Irving Rapper et par Paul Newman
 Yard glass, type de grand verre à bière

Homonymie de titre